Faro Airport kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Faro Airport (flygplats i Kanada),

Portugal 

 Faro Airport (flygplats i Portugal), 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar